Ку́бок європе́йських чемпіо́нів 1963—1964 — 9-й сезон Кубку європейських чемпіонів, головного європейського клубного турніру.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 КЄЧ 1963-1964 на офіційному сайті УЄФА  
 Повне відео фіналу 

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1963 у футболі
1964 у футболі